Les Crocopoda (crocopodes en français) forment un clade d'archosauromorphes herbivores, qui renferme principalement les clades des Allokotosauria, des Rhynchosauria, des Prolacertidae et des Archosauriformes.

Étymologie 
Le nom du clade des Crocopoda combine le mot latin « crocodilus », « crocodile », et le mot du grec ancien « pous », « pied », pour donner « pied de crocodile ».

Définition 
.

Répartition stratigraphique 
Ils ont vécu du Permien supérieur (Wuchiapingien) il y a environ  (millions d'années) avec l'espèce Eorasaurus olsoni, jusqu'à l'Actuel avec le moineau domestique.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme suivant des archosauriformes a été établi par Martin D. Ezcurra en 2016. Il montre la position du clade des Crocopoda parmi les archosauromorphes, ainsi que les principaux taxons qu'il renferme :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références

Références 

Archosauromorphe (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Afrique
Reptile préhistorique d'Asie
Sauropside du Permien